Ел Каиманеро има више значења:

 Ел Каиманеро (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каиманеро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каиманеро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каиманеро (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику